JIC steht für:
 das britische Forschungszentrum John Innes Centre
 die Militärgeheimdienststruktur Joint Intelligence Center
 das britische Joint Intelligence Committee
 die amerikanische Industrienorm Joint Industrial Council für Verschraubungen
 die frühere spanische Jugendorganisation Juventudes de Izquierda Comunista

JIC